Allhelgona församling kan syfta på:

 Allhelgona församling i Skänninge
 Lunds Allhelgonaförsamling
 Nyköpings Alla Helgona församling, och föregångaren Helgona församling (före 1870 Allhelgona församling)